Alexandre Bautier (1801-1883), homme politique français 
Robert-Henri Bautier (1922-2010) est un historien médiéviste, membre de l'Institut
Geneviève Bautier, épouse Bresc, dite Bresc-Bautier (1948-), fille de Robert-Henri, est une historienne de l'art moderne
Élisabeth Bautier est une psycholinguiste et chercheur en sciences de l'éducation

Homonymie de patronyme